Лидь — топоним в Ленинградской области России:
 Лидь — деревня в Бокситогорском районе,
 Лидь — река, вытекает из Шидрозера в Бокситогорском районе Ленинградской области, впадает в Чагоду в Чагодощенском районе Вологодской области,
 Лидь — река в Бокситогорском районе, вытекает из Святозера и впадает в озеро Пелушское (бассейн Мологи).